Лещинский () — фамилия польского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Лещинский, Адам Брониславович (1920—2006) — Герой Советского Союза.
 Лещинский, Адольф Абрамович (1915—1995) — советский скрипач и педагог.
 Лещинский, Александр Олегович (род. 1964) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины (1998—2012).
 Лещинский, Анатолий Николаевич (род. 1941) — российский религиовед и педагог.

Б 
 Лещинский, Богуслав (1612—1659) — польский магнат, государственный деятель Речи Посполитой, подканцлер коронный (1658—1659).
 Лещинский, Болеслав (1837—1918) — польский актёр.

В, И 
 
 Лещинский, Владимир Михайлович (1887—1919) — штабс-капитан, начальник Тверского приемного радиоузла, организатор Нижегородской радиолаборатории.
 Лещинский, Иван Сидорович (1901—1974) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.

Л 
 Лещинский, Лев Александрович (1925—2008) — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.

М

О 
 Лещинский, Олег Станиславович (1965) — советский футболист, украинский и российский тренер.
 Лещинский, Оскар Моисеевич (1892—1919) — русский революционер, большевик, поэт Серебряного века, поэт «Красной идеи», декадент.

П 
 Лещинский, Павел Донатович (1895—1938) — советский государственный и партийный деятель, 1-й Ответственный секретарь Мурманского окружного комитета ВКП(б).
 Лещинский, Пауль фон (1830—1918) — прусский военачальник, генерал от инфантерии.
 Лещинский, Преслав (1605—1670) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода дерптский (1658—1670).

Р 
 
 Лещинский, Ростислав Самуилович (род. 1957) — советский шашист.

С 
 Лещинский, Самуил (1637—1676) — польский магнат, воевода дерптский (1670—1676), панегирист и поэт.
 Лещинский, Станислав (1677—1766) — король польский и великий князь литовский (1704—1709 и 1733—1734), последний герцог Лотарингии (1737—1766).
 Лещинский, Сигизмунд Владиславович (1866—1942) — политический деятель Российский империи и Республики Польша.

Я 
 Лещинский, Ян (1603—1678) — польский магнат, государственный деятель Речи Посполитой, канцлер великий коронный (1666—1678).



См. также 
 Лещинские — угасший в XVIII веке великопольский шляхетский род.